Э́рик Не́вланд (; родился 10 ноября 1977 года в Ставангере, Норвегия) — норвежский футболист, нападающий. Сыграл 8 матчей за сборную Норвегии.

Клубная карьера 
Невланд начал свою профессиональную карьеру в клубе Викинг, и в 1997 году, в возрасте 19 лет был продан в Манчестер Юнайтед. Манчестерцы подписали с ним контракт, после удачного просмотра, где Невланд отличился несколькими хет-триками в контрольных матчах. Единственный гол за первую команду Юнайтед Эрик забил в матче Кубка Worthington против Бери в октябре 1998 года. Невланд не смог пробиться в основной состав Юнайтед, даже после удачной аренды в Викинг и не очень удачной в Гётеборг. Эрик провел всего 3 матча в Премьер-лиге и в январе 2000 года подписал контракт с Викингом.

В норвежском клубе Невланд выиграл кубок страны в 2001 году, а также отметился дублем в ворота Челси в Кубке УЕФА 2002/03. Он перешел в голландский клуб Гронинген как свободный агент в ноябре 2004 года, и этот трансфер положительно сказался на карьере Эрика, как игрока. В своем первом полусезоне он забил 16 мячей в 20 матчах за свой новый клуб. Также Невланд стал первым игроком забившим гол за Гронинген на новом стадионе команды.

27 апреля 2007 года Невланд подписал новый трехлетний контракт с Гронингеном. А в январе 2008 года Эрик вернулся в Английскую Премьер-лигу, перейдя в Фулхэм за 2,5 миллиона евро, с выплатой еще 0,5 миллиона, если Фулхэм сохранит свое место в Премьер-лиге на следующий сезон, что и было сделано.

После более чем 60 выступлений за Фулхэм во всех турнирах, и несмотря на то, что главный тренер клуба Рой Ходжсон хотел продолжения сотрудничества с игроком, Невланд в июне 2010 года снова перешел в норвежский клуб Викинг. Там он был сразу назначен капитаном команды, и играл до конца 2012 года, после чего завершил карьеру игрока.

Карьера в сборной 
Нвланд 8 раз выходил на пле в футболке национальной сборной с 2001 по 2009 год.

Также Эрик имеет 22 выступления и один забитый мяч в матчах молодежной сборной Норвегии. Он был участником чемпионата Европы среди молодежных команд (U21) в 1998 году, в готором сборная Норвегии заняла высокое третье место..

Статистика выступлений

Примечания

Ссылки 
 Сайт игрока
 Фан-сайт игрока

Футболисты Норвегии
Игроки сборной Норвегии по футболу
Игроки сборной Норвегии по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Викинг»
Игроки ФК «Гронинген»
Игроки ФК «Манчестер Юнайтед»
Игроки ФК «Фулхэм»